Альбайда-дель-Альхарафе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 11 км². Население 2898 человек (на 2010 год). Расстояние 20 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 PAGINA WEB LOCAL DE ALBAIDA DEL ALJARAFE,FOTOS, FIESTAS
 Albaida del Aljarafe
 Información de Albaida del Aljarafe

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи